Z-Ro — четвертий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий лейблом KMJ Records 22 січня 2002 р. Посів 7-му сходинку чарту Heatseekers (South Central).

Виконавчий продюсер: Юджин Брукс. Звукорежисер: Маркус Джонс. Звукорежисери, зведення: Джеймс Гувер, Thug Dirt. Дизайн, оформлення: Майк Фрост. Мастеринг: Джон Моран. Фотограф: Чед «Orbit» Портер.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми